Adams Head steht für:

 Adams Head (Maine), Landspitze im US-Bundesstaat Maine
 Adams Head (Utah), Erhebung im US-Bundesstaat Utah